The Thief of Bagdad (1924), een Amerikaanse film uit 1924
 The Thief of Bagdad (1940), een Britse film uit 1940
 Die Diebin von Bagdad, een Duitse film uit 1952